Roelvink ist der Familienname folgender Personen:

Herman Roelvink (1883–1957), niederländischer Dramatiker und Schauspieler
Mirte Roelvink (* 1985), niederländische Fußballspielerin